History (), раније позната под именом The History Channel, америчка је историјска телевизијска мрежа, која се налази у власништву -{A&E Networks}-, заједнички подухват Херст комјуникејшонс и Дизни-Еј-Би-Си телевижон груп, продужнице Компаније Волт Дизни.

Мрежа је изворно емитовала документарне програме и серије историјских фикција. У скорије време, мрежа је у великој мери емитовала различите ријалити телевизијске емисије као што су Звезде залагаоница, Људи са секиром и други неисторијски садржаји. Мрежу критикују многи научници, историчари и скептици за емитовање псеудодокументарних и неоснованих и сензационалних истраживачких програма, као што су Древни ванземаљци, НЛО ловци, Декодирани Бред Мелцер и Нострадамус ефекат.

Референце

Спољашње везе 

 

Америчке телевизијске мреже
Телевизијске станице покренуте 1995.